Francesc Laporta i Mercader (Barcelona, 1857 - 1900), compositor i pedagog català
 Francesc Laporta i Valor (Alcoi, 1850 - 1914), pintor i polític municipal